Piet van den Heuvel (kunstenaar), Nederlands kunstenaar
 Piet Van den Heuvel, Belgisch muzikant en tekstschrijver